Langkap (Maleisië), plaats in Hilir Perak district, Perak, Maleisië

Plaats in Indonesië
 Langkap (Bumiayu), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Langkap (Kedungwuni), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Langkap (Kertanegara), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Langkap (Bangsalsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Langkap (Sungai Lilin), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra